Тополівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Тополівська сільська рада — Вінницька область, Теплицький район
 Тополівська сільська рада — Кіровоградська область, Гайворонський район
 Тополівська сільська рада — Луганська область, Троїцький район
 Тополівська сільська рада — Полтавська область, Гребінківський район